Huracan oder Huracán steht für:

 Huracán, Gottheit der Maya
 Huracan (Belantis), Achterbahn im Freizeitpark Belantis
 Lamborghini Huracán, Sportwagenmodell
 Huracán Motors, spanischer Fahrzeughersteller
 Club Atlético Huracán, argentinischer Sportverein
 Huracán Buceo, uruguayischer Sportverein (ab 1937)
 Huracán Football Club, uruguayischer Fußballverein (ab 1954)